Леве́н Марк Кюрзава́ (; род. 4 сентября 1992, Фрежюс, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции, выступающий в аренде за английский «Фулхэм». Единственный в истории защитник, которому удавалось сделать хет-трик в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Клубная карьера 
Будучи воспитанником «Монако», Левен Кюрзава дебютировал за основную команду в восемнадцатилетнем возрасте 22 сентября 2010 года в матче третьего раунда Кубка французской лиги против «Ланса». На 65-й минуте тренер монегасков Ги Лякомб выпустил юного защитника вместо опытного бразильца Адриано. Матч закончился победой «Монако» с минимальным счетом, что обеспечило команде прохождение в следующий раунд турнира. Через три дня Кюрзава дебютировал в Лиге 1, выйдя на поле на 60-й минуте в матче с «Лорьяном». В сезоне 2010/11 защитник сыграл в пяти матчах.

В следующем сезоне Кюрзава также играл мало — всего в четырёх матчах. Несмотря на вылет команды в Лигу 2, вернувшийся на пост главного тренера после четырёхлетнего отсутствия Лоран Баниде доверял место левого защитника более опытным Венсану Мюратори и Йоргосу Цавеласу. К тому же, по ходу сезона футболист получил травму, но всё же подписал новый контракт с клубом.

В сезоне 2012/13 возглавивший «Монако» Клаудио Раньери использовал Кюрзава как подмену Цавеласу, выпустив его в восьми матчах Лиги 2 и в трёх на Кубок лиги. Итальянский специалист, вернувший клуб в Лигу 1, в сезоне 2013/14 сделал футболиста основным левым защитником команды. В играх с «Бордо» и «Марселем» Кюрзава отметился голевыми передачами и по ходу сезона продолжил укрепляться в статусе игрока стартового состава. В итоге он провёл 28 игр в чемпионате, забив 5 мячей («Генгаму», «Монпелье», «Тулузе», «Лорьяну», «Реймсу») и отдав 3 голевые передачи, а также один матч на Кубок Франции.

По итогам сезона «Монако», ставший вице-чемпионом страны, получил право участвовать в Лиге чемпионов. Под руководством нового наставника монегасков португальца Леонарду Жардима Кюрзава дебютировал в этом турнире 16 сентября 2014 года в домашнем матче против немецкого «Байера 04», закончившегося победой хозяев с минимальным счётом. В рамках группового турнира защитник сыграл ещё в 3 матчах: одном с российским «Зенитом» и двух с португальской «Бенфикой». В Лиге 1 до Нового года Кюрзава провёл 10 игр и отметился 2 голевыми пасами. 18 ноября 2014 года в товарищеском матче сборной Франции со шведами футболист получил повреждение задней поверхности бедра и выбыл до 2015 года.

31 октября 2017 года в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» сделал хет-трик (ПСЖ победил 5:0), став первым в истории защитником, забившим три мяча в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Международная карьера 
В составе сборной Франции до 19 лет, возглавляемой Филиппом Бержеро, Левен Кюрзава с 2010 по 2011 год провел 8 матчей.

Благодаря успешной игре футболиста в составе клуба, польская пресса призывала Польский футбольный союз активизировать переговоры с игроком о возможности выступлений за сборную этой страны, на что Кюрзава имел право, так как его мать — полька по происхождению.

Достижения 
 «Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (4): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка французской лиги (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Франции (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Франции (5): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Монако»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Фулхэм»